Pseudothelepus binara är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings 1997. Pseudothelepus binara ingår i släktet Pseudothelepus och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
binara